Ладо Цхвариашвили (; настоящее имя Владимир Георгиевич Цхвариашвили; 13 апреля 1930 — 5 мая 2007) — советский, грузинский актёр театра и кино, заслуженный артист Грузинской ССР (1969).

Окончил театральную студию при театре им. Марджанишвили (1949). С 1949 года — актёр театра им. Марджанишвили. Выступал на сцене театра им. Ш. Руставели.

Творчество

Фильмография 
  — Закон гор (ხევისბერი გოჩა)
  — Срок истекает на рассвете
  — Туманность Андромеды — Мвен Мас (главная роль)
 1967 — Генерал Рахимов — Бабаев
  — Сокровища пылающих скал — Дау (главная роль)
 1969- — Десница великого мастера
  — Как утренний туман
  — Берега, 1-я серия (დათა თუთაშხია)
  — Клятвенная запись (წიგნი ფიცისა)
  — Солнце неспящих (უძინართა მზე, Грузия)

Примечания

Ссылки 
 

Заслуженные артисты Грузинской ССР